Electrium peut désigner :
 Electrium, une filiale de Siemens AG ;
 Électrium, un musée de l'électricité.

Voir aussi 
 Électrum